Soutěže v šachu na letní univerziádě 2013 probíhaly v budově dostihového závodiště v období 9. až 15. července 2013.

Turnaj probíhal podle švýcarského systému, ve kterém se v několika kolech šachisté utkávají podle matematického klíče nasazování. Za výhru mají 1. bod, za patový zápas 0,5. bodu a za prohru 0. bodů. Turnaj vyhrává šachista, který získá nejvíc bodů. Za nerozhodného stavu, neboli stejného bodového zisku se pořadí určuje podle systému zvaného Berger. V tomto případě se však použil místo pomocného systému Berger systém Buchholz.

Průběh soutěže
Turnaj mužů nabídl nebývale vyrovnanou soutěž, která přinutila pořadatele zařadit zápas v bleskovém šachu. 

Po čtyřech kolech bylo v čele 7 šachistů s bodovým ziskem 3,5 b. Pět z nich se v čele udrželo až do konce. Ukrajinec Onisčuk a Gruzínec Nigalidze začali pomalu klesat pořadím. Úvod se nevydařil především domácím Rusům, kteří měli dva nejvýše nasazené šachisty. Jak Andrejkin tak Alexejev byli po 4. kolech až ve třetí desítce pořadí. Alexejevovi se ještě podařilo probojovat se do bojů o medaile, ale Andrejkinovi se turnaj vysloveně nepodařil. 

V dalších kolech se v čele drželi především dva Číňané Li a Ma, kteří však v 7. kole vzájemný zápas patovali a umožnili soupeřům s nimi vyrovnat skóre. Po osmém kole byli v čele se stejným bodový ziskem 6 b. Ma, Li, Andriasjan, Alexejev, So a Malatkov. V 9. kole se všech 6 šachistů utkalo mezi sebou o vítězství. Všechny 3 zápasy však skončili patem a se zmíněnou šestici vyrovnali skóre Číňan Čou, Rus Sjugirov a Polák Tomczak. O medailistech muselo rozhodnout pomocné hodnocení Buchholz. První kritérium určilo pouze medailisty. Se 47,5 b. mezi nimi byli So, Andriasjan a Li. Po použití druhého kritéria ze souboje o zlato vypadl Číňan Li, ale Filipínec So a Armén Andriasjan měli opět vyrovnaný počet bodů. Třetí kritérium by dopadlo stejně proto FIDE navrhla udělit dvě zlaté medaile. To však FISU odmítla s tím, že vítěz musí být pouze jeden. Proto o držiteli zlaté medaile rozhodl zápas v bleskovém šachu (armageddon). Výhru a zlato nakonec bral Filipínec Wesley So.

Výsledky mužů

modrá pole = zápasy Filipínce
zelená pole = zápasy Arménce
žlutá pole = vzájemný zápas Filipínce a Arménce

Reference

Externí odkazy
Šachy na LU2013

Letní univerziáda 2013